Capella de Santa Magdalena (Sant Feliu Sasserra), església de Sant Feliu Sasserra (Bages)
 Capella de Santa Magdalena (Gisclareny), església de Gisclareny (Berguedà)